

Lingua
 nome alternativo della Lingua kwara'ae

Sigle 
Financial Intelligence Unit
Florida International University
Free International University, università fondata da Joseph Beuys
Forensic Identification Unit

Codici 
 fiu – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 per le lingue ugrofinniche